Гаглоев () — осетинская фамилия; женская форма Гаглоева.

Известные носители 
 Гаглоев, Алан Эдуардович (род. 1981) — осетинский политик, действующий президент Южной Осетии.
 Гаглоев, Александр Сергеевич (род. 1990) — российский футболист.
 Гаглоев, Арсен Аланович (род. 1979) — осетинский политический и государственный деятель, руководитель администрации Президента Южной Осетии.
 
 Гаглоев, Владимир Михайлович (1927—1996) — осетинский писатель.
 
 Гаглоев, Рутен Нестерович (1888—1937) — общественный деятель, инженер, поэт.
 Гаглоев, Сергей Григорьевич (1896—1937) — революционер, Первый секретарь Юго-Осетинского обкома Грузии после установления Советской власти в Грузинской ССР.
 
 Гаглойти, Юрий Сергеевич (1934—2022) — осетинский историк, министр внешних связей Республики Южная Осетия (1996—1998).
 Гаглойты, Роберт Хазбиевич (род. 1946) — доктор исторических наук, заслуженный деятель науки Республики Южная Осетия.
 Гаглоев, Таурбек Александрович (род. 1922) — осетинский советский театральный художник.

Примечания